Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Kunming 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Iryna Bremond che ha battuto in finale Zarina Dijas 1-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Kai-Chen Chang (primo turno)
 Mandy Minella (primo turno)
 Zarina Dijas (finale)
 Jin-A Lee (primo turno)

 Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
 Iryna Bremond (campionessa)
 Çağla Büyükakçay (primo turno)
 Jing-Jing Lu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Kunming 2011